Het tennistoernooi Australian Open werd in 1993 bij de vrouwen voor de 67e keer gehouden. De als eerste geplaatste Joegoslavische Monica Seles won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als tweede geplaatste Duitse Steffi Graf met 4-6, 6-3 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Monica Seles (winnares)
  Steffi Graf (finale)
  Gabriela Sabatini (halve finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (halve finale)
  Mary Joe Fernandez (kwartfinale)
  Conchita Martínez (vierde ronde)
  Jennifer Capriati (kwartfinale)
  Jana Novotná (tweede ronde)

  Manuela Maleeva-Fragnière (vierde ronde)
  Mary Pierce (kwartfinale)
  Anke Huber (vierde ronde)
  Lori McNeil (tweede ronde)
  Nathalie Tauziat (vierde ronde)
  Katerina Maleeva (vierde ronde)
  Magdalena Maleeva (vierde ronde)
  Zina Garrison-Jackson (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1993